Kuba wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1900 roku na igrzyskach w Paryżu i od tamtej pory Kuba wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach (oprócz igrzyska w latach 1908–1920, igrzysk w Berlinie w 1936 roku oraz igrzyzk w latach 1984–1988). Najwięcej złotych medali (14) oraz medali w ogóle (31) zdobyła na igrzyskach w 1992 roku. Kuba zdobyła na Letnich Igrzyskach Olimpijskich najwięcej medali spośród wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!